UEFA Liga nacija 2020./2021. druga je sezona UEFA-ine Lige nacija, međunarodnog nogometnog natjecanja europskih nacionalnih seniorskih reprezentacija članica UEFA-e. Natjecanje se održava od 3. rujna do 18. studenog 2020.(natjecanje po skupinama), 6. do 10. listopada 2021. (završnica natjecanja) i od 24. do 29. ožujka 2022. (doigravanje). Prvak je prošli put bio Portugal.

Raspored 
U nastavku je raspored Lige nacija sezone 2020./21.

Liga A

Skupina A1

Skupina A2

Skupina A3

Skupina A4

Završnica natjecanja

Liga B

Skupina B1

Skupina B2

Skupina B3

Skupina B4

Izvori

Vanjske poveznice 
 Službena web stranica

2020./21.